Murthy ist der Familienname folgender Personen:

 Bhattam Srirama Murthy († 2015), indischer Politiker
 Bayya Suryanarayana Murthy (1906–1979), indischer Politiker
 K. S. R. Murthy (* 1935), indischer Politiker
 N. R. Narayanamurthy (* 1946), indischer Industrieller
 Sudha Murthy (* 1950), indische Ingenieurin und Schriftstellerin
 T. K. Murthy (* 1924), indischer Musiker
 V. K. Murthy (1923–2014), indischer Kameramann
 Vivek Murthy (* 1977), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Murty